M48, M 48 oder M-48 steht als Abkürzung für:

 Messier 48, ein offener Sternhaufen
 M48 motorway, Autobahn in England und Wales
 M-48 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 M48 (Kampfpanzer), US-amerikanischer Kampfpanzer 
 Brückenlegepanzer M48, US-amerikanischer Panzer
 M-48, ein US-amerikanisches Kurzstrecken-Flugabwehrraketensystem, siehe MIM-72 Chaparral

M48